titolo originale di La metà oscura
 titolo originale del film La metà oscura (film)